Saros 84 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 14 april -181 t/m 22 mei 1099. Deze serie duurde 1280 jaar en 38 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 15 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus